Alexander Elster ist der Name folgender Personen:

* Alexander Elster (Ökonom) (1856–1935), deutscher Nationalökonom 
 Alexander Elster (Jurist) (1877–1942), deutscher Jurist und Verlagsdirektor